Le Grand Prix moto du Japon 2013 est la dix-septième manche du championnat du monde de vitesse moto 2013. 

La compétition s'est déroulée du 25 au  sur le circuit du Twin Ring Motegi.

C'est la  du Grand Prix moto du Japon.

Les séances d'essais libres 1 et 2 du vendredi ont été annulées à cause des conditions climatiques (pluie et brouillard épais) qui ont obligé l'hélicoptère de la clinique mobile à rester au sol.

Pour la catégorie reine, la durée des essais qualificatifs du samedi a exceptionnellement été allongée. Ainsi les pilotes ont disposé de 1 heure d'essais au lieu des Q1 et Q2 de 20 minutes chacune.

Au cours de ce week-end, Ben Spies, pilote Ducati-Pramac et champion du monde Superbike en 2009, a annoncé la fin de sa carrière de pilote.

Résultats MotoGP

Résultats Moto2 

 À la suite du crash des pilotes Alex Marinelarena, Scott Redding et Esteve Rabat qui a conduit à l'arrêt de la course, les pilotes sont repartis pour 15 Tours.

Résultats Moto3 

Grand Prix moto du Japon
Vitesse moto en 2013
Sport au Japon en 2013
Sport en octobre 2013